Esclarmonda de Foix o Esclarmonda la Gran (després de 1151 - 1215), membre de l'església càtara 
 Esclarmonda de Foix i de Cardona (Comtat de Foix, ~1250 - Perpinyà, ~1315), infanta del comtat de Foix i reina consort del Regne de Mallorca (1276-1285)
 Esclarmonda (prenom), prenom femení català
 Esclarmonda (abadessa), abadessa de Sant Nicolau de Camprodon entre el 1322 i el 1332.
 Esclarmonde, òpera en quatre actes composta entre 1886 i 1888 per Jules Massenet.